Vox Latina (lat. für „lateinische Stimme“) steht für:

 Vox Latina (Zeitschrift), eine in Saarbrücken erscheinende lateinischsprachige Zeitschrift
 Vox Latina (Buch), ein 1978 erschienenes Buch von Sidney Allen
 Vox Latina (Software), ein deutsches Computerprogramm